Warde ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Warde (1900–1969), amerikanische Typografin und Autorin
 Christopher Warde (1453–1521), englischer Ritter 
 Elie Joseph Warde (* 1977), libanesischer Geistlicher, syrisch-katholischer Bischof von Kairo
 John Warde, britischer Kapitän und Kaperfahrer